Periszkóp, optikai eszköz
Periszkop (1925–1926), romániai magyar folyóirat
Periszkóp Rádió, nonprofit kisközösségi rádió